Першино — топоним:

Белоруссия 
 Першино — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
Владимирская область
 Першино — деревня в Вязниковском районе.
 Першино — деревня в Гороховецком районе.
 Першино — посёлок в Киржачском районе.

Вологодская область
 Першино — деревня в Белозерском районе.

Воронежская область
 Першино — село в Нижнедевицком районе.

Ивановская область
 Першино — деревня в Пестяковском районе.
 Першино — село в Тейковском районе.

Кировская область
 Першино — деревня в Афанасьевском районе.
 Першино — деревня в составе города Киров.
 Першино — деревня в Лузском районе.

Курганская область
 Першино — село в Белозерском районе.

Костромская область

 Першино — деревня в Антроповском районе.
 Першино — деревня в Солигаличском районе.
Московская область
 Першино — деревня в Шатурском районе
 Першино — деревня в Раменском районе
 Першино — деревня в Чеховском районе
 Першино — деревня в Наро-Фоминском районе

Нижегородская область
 Першино — деревня в городском округе город Бор.
 Першино — деревня в Варнавинском районе.

Пермский край
 Першино — деревня в Оханском районе.

Псковская область
 Першино — деревня в Великолукском районе, Лычёвская волость
 Першино — деревня в Великолукском районе, Шелковская волость

Свердловская область
 Першино — село в Режевском городском округе.
 Першино — станция Свердловской железной дороги.

Смоленская область
 Першино — деревня в Новодугинском районе.

Тверская область
 Першино — деревня в Ржевском районе, входит в состав сельского поселения «Победа».
 Першино — деревня в Ржевском районе, входит в состав сельского поселения «Успенское».

Тульская область
 Першино — село в Алексинском районе.

Тюменская область
 Першино — село в Заводоуковском районе.
 Першино — посёлок в Уватском районе

Челябинская область
 Першино — посёлок в Челябинске.

Ярославская область
 Першино — деревня в Большесельском районе.
 Першино — деревня в Тутаевском районе.
 Першино — деревня в Некрасовском районе, Вятский сельский округ.
 Першино — деревня в Некрасовском районе, Гребовский сельский округ.
 Першино — деревня в Ярославском районе, Ивняковское сельское поселение.
 Першино — деревня в Ярославском районе, Карабихское сельское поселение.
 Першино — посёлок в Ярославле.

См. также